Maroko nastupa na Olimpijskim igrama od 1960. i od tada je sudjelovao na svim Ljetnim Olimpijskim igrama osim na OI 1980. godine, kada nisu sudjelovali zbog bojkota. Predstavnici Maroka su također sudjelovali u Zimskim olimpijskim igrama u šest navrata od 1968. godine. Nacionalni olimpijski odbor za Maroko je osnovan 1959.

Medalje

Medalje po sportovima 

Šport u Maroku
Države na Olimpijskim igrama